Площадь Мучеников (, ) — одна из площадей столицы Люксембурга. Из-за посаженных роз площадь также часто именуется местными жителями Роузгёртхен (Розовый сад).

Площадь была разбита в 1920-е годы в память о жертвах германской оккупации времён Первой мировой войны. На площади расположена штаб-квартира ArcelorMittal, крупнейшей металлургической компании мира. Также площадь Мучеников известна своими скульптурами Генри Спенсера Мура.

Площадь соединяется с проспектом Свободы, одной из главных магистралей Люксембурга.

Footnotes 

 
Площади Люксембурга